Leslie Jones peut désigner :
 Leslie Jones (1948-), joueur anglais de rugby à XIII ;
 Leslie Jones (1967-), actrice américaine ;
 Leslie Jones, monteuse américaine de cinéma.